Примера Дивисьон Чили 1945 () — 13-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
 Статистика на rsssf.com

1945
Чили
Спорт в Чили в 1945 году